Die Spor Toto Süper Lig 2013/14 war die 56. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 2013 mit dem Spiel Medical Park Antalyaspor gegen Kayseri Erciyesspor, welches 0:0 ausging und endete am 18. Mai 2014. Vom 30. Dezember 2013 bis 25. Januar 2014 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen. Der Spielplan der Saison wurde wieder per Losverfahren ermittelt. Die Auslosung fand am 17. Juli 2013 auf dem Studiogelände des Pay-TV-Senders Digiturk statt, welcher auch die Übertragungsrechte der Liga besitzt, und wurde von diesem Sender live übertragen. Am 27. April 2014, den 31. Spieltag sicherte sich Fenerbahçe Istanbul durch ein 0:0 gegen Çaykur Rizespor drei Spieltage vor Saisonende vorzeitig die 19. Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Die zwei Erstplatzierten der Saison nahmen gemäß UEFA-Fünfjahreswertung an der UEFA Champions League 2014/15 teil, wobei der Erstplatzierte direkt qualifiziert war und der Zweitplatzierte entsprechend seinem Klub-Koeffizienten sich erst über die Qualifikationsrunden qualifizieren musste. Die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier, sowie der Pokalsieger oder Finalist qualifizierten sich für die UEFA Europa League 2014/15.

Teilnehmer

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Scorerliste 
Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten zählen die mehr geschossenen Tore, bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Trainer

Trainerwechsel vor der Saison

Trainerwechsel während der Saison

Spielstätten

Sponsoren

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul 
Es sind alle Spieler aufgelistet die mindestens einmal auf der Ersatzbank saßen.

Wissenswertes 
 Die Ausländerregelung für die Spielzeit 2013/14 beschränkte sich auf 6+0+4, also durfte jede Mannschaft maximal sechs ausländische Fußballspieler in der Startaufstellung bzw. auf dem Spielfeld einsetzen und die maximal restlichen vier ausländischen Fußballspieler mussten Platz auf der Tribüne nehmen. Jeder Verein durfte maximal zehn ausländische Fußballspieler als Lizenzspieler anmelden.
 Im August 2013 ließ der Klub Sanica Boru Elazığspor verlautbaren, dass sein Sponsoringvertrag mit der Firma Sanica Boru A.Ş. zum Sommer ausgelaufen ist und kündigte eine Namensänderung zu dem ursprünglichen Namen Elazığspor an. Da aber diese Namensänderung mit dem türkischen Fußballverband nicht abgesprochen war, wurde der Verein bis ins Jahr 2014 noch als Sanica Boru Elazığspor geführt und die Namensänderung erst im April 2014 auch vom Verband zugestimmt.
 Am 25. August 2013, den zweiten Spieltag feierte der 16-jährige Ersatz-Stürmer Enes Ünal seine Tor-Premiere in der Süper Lig für Bursaspor, indem er eingewechselt wurde den 1:1-Ausgleich und Endstand gegen Galatasaray Istanbul erzielte. Mit diesem Tor wurde Enes Ünal im Alter von 16 Jahren, drei Monaten und 15 Tagen der jüngste Süper-Lig-Torschütze der Ligageschichte.

Siehe auch 
 Türkischer Fußballpokal 2013/14
 PTT 1. Lig 2013/14
 TFF 2. Lig 2013/14
 TFF 3. Lig 2013/14

Weblinks 
 Süper Lig 2013/14 auf kicker.de
 Offizielle Internetpräsenz der Süper Lig Saison 2013/14 auf tff.org (türkisch)
 Tabelle und Spielplan der Süper Lig Saison 2013/14 auf mackolik.com (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org (türkisch)

Einzelnachweise 

2013/14
Fußballsaison 2013/14